Beschwichtigungssignal bezeichnet:

  ein Verhalten zur Auslösung einer Aggressionshemmung
  eine Theorie der Hundeerziehung: Beschwichtigungssignal (Hund)